Colomb är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Enno von Colomb (1812–1886), preussisk general
 Friedrich August Peter von Colomb (1775–1854), preussisk general
 Louis-Casimir Colomb (1834–1890), fransk historiker
 Philip Howard Colomb (1831–1899), brittisk amiral

Se även 
 Colombe

Efternamn